Candy kan avse:
Candy (företag) – ett italienskt vitvaruföretag
Candy (film) – en film från 1968
Candy (film, 2006) – en romantisk dramafilm från 2006
Candy (musikgrupp) – en georgisk musikgrupp
LieneCandy – lettisk sångerska

Se även
Kandy